Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2011, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 10 au .

Gilles Simon remporte le simple messieurs. En finale, il bat Viktor Troicki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lukáš Dlouhý et Paul Hanley.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Sydney
ATP 2011
Tennis en Australie en 2011
Tennis en janvier 2011